

Chimica 
 Idratazione – insieme di fenomeni che hanno luogo quando una sostanza viene a contatto con acqua (o in senso stretto ciascuno di tali fenomeni):
complessazione
solvatazione in acqua
 formazione di un composto di coordinazione
 Reazione di idratazione – reazione chimica di addizione con una molecola di acqua
 Idratazione minerale
 Idratazione del cemento

Fisiologia 
 Idratazione dei tessuti
 Idratazione della pelle